Brunnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brunnsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (10,6 ha)
Brunnsjön (Öreryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (11 ha)
Brunnsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (1,2 ha)
Brunnsjön (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (41,8 ha)
Brunnsjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (14,3 ha)
Norra Brunnsjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (15,5 ha)
Södra Brunnsjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (35,6 ha)
Brunnsjön (Grytnäs socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (7,85 ha)
Brunnsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora, Hedemora kommun,  (1,41 km²)
Brunnsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (12,2 ha)

Se även 
Mässingsboån-Brunnsjön-Broån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn